Алма-Ата может означать:
 Алма-Ата — бывшее официальное название города Алматы в Казахстане.
 «Алма-Ата 1» и «Алма-Ата 2» — прежние названия желедорожных вокзалов «Алматы 1» и «Алматы 2» города Алма-Ата.
 «Алма-Ата» — прежнее название гостинцы «Алматы» в одноимённом городе.
 «Алма-Ата» — футбольный клуб из одноимённого города.
 Алма-Ата — деревня в Ютазинском районе Татарстана.
 Алма-Ата — грузовое судно, участвовало в арктическом конвое QP-1 времён Второй мировой войны.

См. также